

Origine et signification 
Schulte est un nom de famille d'origine germanique. C'est une variante orthographique de Schultze et, comme celui-ci, dérivé de  (en français Écoutète, bourgmestre au Moyen Âge).

Patronyme 
Le nom Schulte est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Benjamin Schulte (1995-), nageur américain originaire de Guam ;
 Daniela Schulte (1982-), nageuse handisport allemande ;
 Eduard Schulte (1891-1966), industriel allemand ayant alerté en 1942 les Alliés sur l'extermination systématique des Juifs ;
 Friedrich Karl Schulte (1930-2007), homme politique allemand ;
 Gerrit Schulte (1916-1992), coureur cycliste néerlandais ;
 Heike Schulte-Mattler (1958-), athlète allemande spécialiste du  ;
 Karl Joseph Schulte (1871-1941), cardinal allemand ;
 Patricia Schulte, zoologiste canadienne ;
 Rainer Schulte (?-), herpétologue allemand ;
 Yannick Schulte (1970-), rameur français ;
 , (1910-1972), psychiatre et psychothérapeute allemand, inventeur de la table de Schulte.

Géographie 
 , groupe de collines à Victoria Land (Antarctique), nommées ainsi en l'honneur du géologue Frank Schulte, membre d'une expédition néo-zélandaise en 1966-1967.

Autres 
 Table de Schulte, méthode de développement de la lecture rapide, de la vision périphérique, de l'attention et de la perception visuelle ;

Voir aussi

Liens externes 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme allemand